Un transmetteur d'images domestique, un système de communication privé, généralement situé à l'intérieur d'une habitation.
 Un transmetteur d'ordres, un appareil de transmission d'ordres concernant la propulsion, de la passerelle à la salle des machines sur un navire.
 Un transmetteur chimique (un messager chimique).
Un transmetteur mécanique, est un élément de la chaîne d'énergie, qui se situe entre l'actionneur et l'effecteur.